Исаак Дорбело (Исаак бар Дорбело, др. варианты написания Дорболо, Дурбал) — французско-еврейский писатель и путешественник XII века.

Раввин. Ученик Рабейну Тама. Дополнил знаменитый литургический сборник — Махзор Витри. В разное время посещал Германию, Чехию, Польшу и Русь, побывал в Киеве. К числу сообщаемых им уникальных сведений относятся древнейшее упоминание еврейской общины в Оломоуце, рассказ о деятельности в Польше купцов-раданитов и цитирование переписки 960 года между евреями Германии и Палестины по поводу ожидания Мессии.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Путешественники по алфавиту
Путешественники XII века
Писатели по алфавиту
Раввины по алфавиту
Раввины XII века
Раввины Франции